W Polsce
 Strzegom – miasto
 Strzegom – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Rytwiany
 Strzegom – gmina miejsko-wiejska
 Strzegom – dawna gromada
 Strzegom – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Dekanat Strzegom
 Dekanat Strzegom (2007)
 Strzegom Miasto